Point Pleasant pode ser:
Point Pleasant (Indiana)
Point Pleasant (Nova Jérsei)
Point Pleasant (Ohio)
Point Pleasant (Pensilvânia)
Point Pleasant (Virgínia Ocidental)
Point Pleasant Beach

Desambiguações de topônimos